Lampugnano peut désigner :
 Lampugnano : un quartier de Milan ;
 Lampugnano : une station du métro de Milan ;
 Giorgio Lampugnano (mort en 1449), professeur italien d'université ;
 Filippo da Lampugnano (mort en 1207), archevêque de Milan.